Grenat peut se référer à 
 Le grenat, un cristal.
 Une étoile, Mu Cephei, appelée l'astre grenat.
 Une couleur rouge foncé.
 Nom courant donné aux joueurs de l'équipe de football du FC Metz, du nom de la couleur.
 Nom courant donné aux joueurs de l'équipe de football du Servette FC, du nom de la couleur.
 Nom courant donné aux joueurs de l'équipe de hockey sur glace du Genève-Servette HC, du nom de la couleur.